Mészáros Tamás (1939–2020) ortopéd orvos, egyetemi tanár, egyetemi dékán (1997–2000) 
 Mészáros Tamás (1946) közgazdász, egyetemi tanár
 Mészáros Tamás (1947) újságíró, kritikus, színházi rendező
 Mészáros Tamás (1974) színművész
 Mészáros Tamás (1983) énekes
 Mészáros Tamás (atléta)
 Mészáros Tamás gerelyhajító
 Mészáros Tamás (vívó)